The Sot-Weed Factor („Der Tabakhändler“) steht für:

 The Sot-Weed Factor, satirisches Versepos von Ebenezer Cook, siehe Ebenezer Cook #The Sot-Weed Factor  
 The Sot-Weed Factor, Originaltitel von Der Tabakhändler, Roman von John Barth